Вы́ставочная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Выставочная улица — улица в Екатеринбурге.
 Выставочная улица — улица в Липецке.
 Выставочная улица — улица в Новосибирске.
 Выставочная улица — улица в Стрельне (Санкт-Петербург).

Украина 
 Выставочная улица — улица в Днепре.
 Выставочная улица — улица в Одессе.